Cove Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cove Hill (Alaska)	
 Cove Hill (New Hampshire)	
 Cove Hill (North Carolina)	
 Cove Hill (Tennessee)	
 Cove Hill (West Virginia)